Логопром — логистическая компания

 Логопром — Борский перевоз
Логопром